Dumoine steht für:

 Dumoine River, ein Fluss in der Provinz Quebec, Kanada
 Fort Dumoine, ein kolonialer französischer Handelsposten in der Provinz Québec, Kanada
 Lac Dumoine, ein See in der Provinz Quebec, Kanada.
 Zec Dumoine, eine kontrollierte Erntezone in der Verwaltungsregion Abitibi-Témiscamingue in der Provinz Quebec, Kanada